Mikkel Jensen kan henvise til flere personer:
 Mikkel Jensen (fodboldspiller, født 1977) (født 1977) – dansk tidligere fodboldspiller, der bl.a. har spillet for Brøndby IF, FC Midtjylland og IF Brommapojkarna
 Mikkel Jensen (fodboldspiller, født 1995) (født 1995) – dansk fodboldspiller, der bl.a. har spillet for FC Nordsjælland og FC Roskilde
 Mikkel Jensen (fodboldspiller, født 1986) (født 1986) – dansk fodboldspiller, der bl.a. har spillet for Brønshøj Boldklub
 Mikkel Jensen (racerkører) (født 1994) – dansk racerkører